Emerson Pereira Nunes, mais conhecido como Emerson Nunes (Belo Horizonte, 21 de março de 1982) é um ex-futebolista brasileiro que atuava como zagueiro. Atualmente é auxiliar técnico do .

Carreira 
Emerson foi revelado pelo . Passou pelo Nacional, de Portugal.

Voltou ao Brasil para jogar novamente no Cruzeiro Esporte Clube, onde chegou até a ser capitão. Em 2008, defendeu o Ipatinga Futebol Clube, por empréstimo, no Campeonato Mineiro.

Em agosto acertou transferência para o Botafogo, a pedido do treinador Ney Franco. Embora tenha começado sua trajetória no time carioca na reserva, aos poucos foi obtendo espaço. Passou a ser titular na temporada de 2009. Todavia, o jogador teve sua imagem prejudicada por ter, acidentalmente, feito dois gols contras em duas partidas de final seguida, da [Taça Rio e na primeira decisão do Carioca, ambos contra o Flamengo. Ao longo da temporada, o zagueiro conseguiu atuar com certa continuidade, porém ao término de seu contrato com o Botafogo, o então técnico Estevam Soares deixou claro que Émerson não tinha mais espaço em General Severiano. Assim, desligado do clube alvinegro, o jogador foi contratado pelo Avaí em 2010. No clube catarinense teve boas atuações e chegou a ser Campeão Estadual em 2010. Após a chegada do técnico Alexandre Gallo, Emerson perdeu espaço no elenco principal e, no dia 21 de junho de 2011, foi dispensado pelo clube.

Ainda em Florianópolis e treinando pelo no Avaí mas em separado do elenco principal, Emerson Nunes descobriu um problema cardíaco. Dias depois, mais precisamente em 5 de agosto de 2011, Emerson foi submetido a um procedimento cirúrgico para a colocação de um stent, com o intúito de desobstruir uma artéria. A recuperação do atleta está sendo acompanhada, inclusive pelos profissionais do Avaí, para saber se ele poderá voltar a atuar como atleta profissional. Ainda no mês de outubro de 2011, Emerson Nunes anunciou que poderá continuar sua carreira de jogador profissional, mas somente no ano de 2012. Só que as coisas não aconteceram como o esperado pelo jogador. No dia 15 de fevereiro de 2012, Emerson Nunes anuncia que encerraria a sua carreira. A explicação é que ainda existia um pequeno risco caso entrasse em campo novamente profissionalmente.

Após o anúncio do término da carreira de jogador, foi anunciado que Emerson imediatamente iniciaria como auxiliar técnico do  ao lado do então treinador Mauro Ovelha. Mas Mauro não teve vida longa a frente do time e, após alguns jogos, foi dispensado pelo clube. Mas Emerson continuou como auxiliar, desta vez, ao lado de Hemerson Maria, que até então era treinador das categorias de base do Avaí. Os dois seguiram até o final do campeonato vencendo o maior rival  nos dois jogos da final, sagrando-se Campeão Catarinense.

Para o ano de 2014, Emerson Nunes inicia a sua trajetória como treinador. No dia 18 de dezembro de 2013, o  o anuncia como o técnico principal da equipe para a temporada.

Evidentemente, com a falta de experiência, Emerson Nunes não conseguiu ter sucesso no cargo de treinador do Avaí, no clube instalava-se uma das piores crises de sua história, com salários atrasados e muita dúvida. Após uma má campanha no Campeonato Catarinense, Nunes ficou muito balançado no cargo. A gota d'água foi a derrota para o  por 2x0 na Ressacada, na antecipação da 7ª rodada, após a derrota o Avaí perdeu todas as chances de ser campeão do título catarinense em 2014. No seu lugar foi anunciado o também ex-zagueiro do Avaí, Paulo Turra.

Após ser demitido do cargo de treinador principal, o Avaí ofereceu a Emerson sua antiga função de auxiliar técnico, o mesmo aceitou e continuou no clube.

Títulos

Como jogador 
 Avaí
 Campeonato Catarinense - 2010

Como auxiliar técnico 
 Avaí 
 Campeonato Catarinense - 2012

Estatísticas 
Última atualização: 5 de maio de 2011.

Ligações externas 

 
 
 Sambafoot
 Fora de Jogo
 Goal

Naturais de Belo Horizonte
Futebolistas de Minas Gerais
Futebolistas do Cruzeiro Esporte Clube
Futebolistas do América Futebol Clube (Belo Horizonte)
Futebolistas do Avaí Futebol Clube
Treinadores do Avaí Futebol Clube